F-103 o F103 puede hacer referencia a:

 La fragata española Blas de Lezo (F-103).
 Audi F103, una designación interna para una serie de automóviles de 1965.
 El motor turbofán General Electric F103.
 La fragata antisubmarina británica HMS Lowestoft (F103).
 El proyecto de interceptor estadounidense Republic XF-103 Thunderwarrior.